Queimada (portugiesisch und galicisch „die Verbrannte“) steht für:

 Queimada, die galicischen Variante der Feuerzangenbowle 
Brandrodung in Teilen der Iberischen Halbinsel und Südamerikas
 Queimada – Insel des Schreckens, Film von Gillo Pontecorvo
 Queimada Grande, brasilianische Insel
 Queimada (Armamar), portugiesische Gemeinde
 Queimada (Kap Verde), Ortschaft auf der Insel São Nicolau (Kap Verde) 

Queimadas ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Queimadas (Bahia), Bahia
 Queimadas (Paraíba), Paraíba